GET peut désigner :
 Groupe des écoles des télécommunications, l'ancien nom de l'institut Mines-Télécom, un établissement public français voué à l’enseignement et la recherche ;
 GET, une méthode pour passer des variables à un serveur web via l'URL.

Get peut désigner :
 Get, un single de la chanteuse Michiyo Heike.
 Get 27 et Get 31, deux boissons alcoolisées à la menthe de la société Casanis.

Voir aussi 
 Gett, un document de divorce juif